Ванчинбалын:

 Ванчинбалын Гуларанс (1820—1851) — внутреннемонгольский переводчик и поэт.
 Ванчинбалын Инжинаш (1837—1892) — монгольский поэт, новеллист и историк.